Mathieu Mille (né le  à Amiens, département de la Somme) est un joueur français de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière en club 
Originaire d'Amiens, il y passe logiquement ses années de formation en mineur et débute en professionnel en 1998 avec les Gothiques. Il gagnera dès cette première saison un titre de champion de France. Pendant quatre saisons à Amiens, il alterne junior et équipe première.

À partir de 2002, il rejoint successivement et sans jamais rester plus d'une saison, les clubs d'Anglet, Mulhouse, Dunkerque et Dijon, tous en élite française.

En 2005, il pose ses valises aux Pingouins de Morzine-Avoriaz.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de France.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue Magnus
1998 : Champion de France.
 2009 : Sélectionné dans l'équipe étoile des joueurs français.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|1998-1999 ||Hockey Club Amiens Somme || Coupe continentale || ||  ||  ||  ||  ||  || ||  ||   ||  ||  || 
|-
|1998-1999 || Hockey Club Amiens Somme ||Élite || 32|| 0 || 3 || 3||  0 || +2 ||  || ||  || ||  || 
|-
|1999-2000 || Hockey Club Amiens Somme || EHL || 5 || 0 || 0 || 0 || 2 || -3 ||  || ||  || ||  || 
|-
|1999-2000 ||Hockey Club Amiens Somme || Élite || 38 || 0 || 0 || 0|| 5 || -9 ||  || ||  || ||  || 
|-
|2000-2001 ||Hockey Club Amiens Somme ||Élite || ||  || 3 || 6 ||  || +9 || ||  || ||  || ||
|-
|2001-2002 ||Hockey Club Amiens Somme || Élite || ||  || 0 || 4 ||  || +4 || ||  || ||  ||  ||
|-
|2002-2003 ||Anglet Hormadi Élite ||Super 16 || 26 || 2 || 4 || 6 || 28 ||  ||  || ||  || ||  || 
|-
|rowspan="2" |2003-2004 ||Hockey Club de Mulhouse || Super 16 || 28||  1 || 6||  7 || 26 ||  || 5||  0|| 2 || 2 || 2 || 
|-
| Hockey sur Glace Dunkerque|| Super 16 || 2 || 1||  1||  2 || 6 ||  ||  || ||  || ||  || 
|-
|2003-2004 ||Hockey Club de Mulhouse || CdF || 4|| 0|| 4|| 4|| 4 || || || || || ||  || 
|-
|2004-2005||CPH Dijon || Ligue Magnus || 25 || 2||  5 || 7 || 40 ||  || 5 || 1 || 2 || 3 || 8 || 
|-
|2004-2005 ||CPH Dijon || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0 || || || || || ||  || 
|-
|2005-2006 ||HC Morzine-Avoriaz ||Ligue Magnus || 24||  0 || 10 || 10 || 20 ||  || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || 
|-
|2005-2006 ||HC Morzine-Avoriaz || CdF || 1|| 0|| 0|| 0|| 0 || || || || || ||  || 
|-
|2006-2007 ||HC Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 25 || 2 || 2 || 4 || 36 || || 12 || 2 || 1 || 3 || 10 || 
|-
|2006-2007 ||HC Morzine-Avoriaz || CdF || || || || || || || || || || ||  || 
|-
|2006-2007 ||HC Morzine-Avoriaz || CdlL || 6|| 0|| 0|| 0|| 4 || || || || || || || 
|-
|2007-2008 ||HC Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 23||  2 || 6 || 8 || 57 ||  || 7||  0||  0 || 0 || 2 || 
|-
|2007-2008 ||HC Morzine-Avoriaz || CdF || 3|| 0|| 1|| 1|| 4 || || || || || ||  || 
|-
|2007-2008 ||HC Morzine-Avoriaz || CdlL || 4|| 0|| 1|| 1|| 6 || || || || || ||  || 
|-
|2008-2009 ||HC Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26|| 4|| 14|| 18|| 56 || || 6|| 1|| 1|| 2|| 6 || 
|-
|2008-2009 ||HC Morzine-Avoriaz || CdF || 2|| 0|| 1|| 1|| 2 || || || || || ||  || 
|-
|2008-2009 ||HC Morzine-Avoriaz || CdlL || 7|| 2|| 4|| 6|| 2 || || || || || || || 
|-
|2009-2010 || CPH Dijon || Ligue Magnus || 25|| 2|| 5|| 7|| 28 || || 3|| 0|| 0|| 0|| 7 || 
|-
|2009-2010 || CPH Dijon || CdlL || 5|| 2|| 1|| 3|| 6 || || || || || || ||

Au niveau international 

|1998 ||  France -18 ans|| Championnat d'Europe U18 D1 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4
|- 
|1999||  France -18 ans || Championnat du monde -18 ans D1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 10 
|- 
|2000||  France -20 ans || Championnat du monde -20 ans D1 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|- 
|2000||  || Pré-qualification olympique || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
|2001||  France -20 ans || Championnat du monde -20 ans D1 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|- 
|2001||  France || Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2008||  France || Championnat du monde || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2009||  France || Qualification olympique || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2009||  France || Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en février 1981
Naissance à Amiens
Sportif né en Picardie
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur du Dijon Hockey Club
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz